KGR steht als Abkürzung für:
 Kernkraftwerk Greifswald, stillgelegtes Kernkraftwerk bei Greifswald
 Kirchengemeinderat, siehe Pfarrgemeinderat, Gremium in einer katholischen Pfarrgemeinde/Kirchengemeinde
 Kostengruppe, Teil der Gesamtkosten eines Bauwerks, siehe Baukosten#Kostengruppen
 Powiat Gorlicki in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 
Kgr. steht als Abkürzung für:
 Königreich

kgr. steht historisch als Abkürzung für:
 Kilogramm

Abkürzung